Аппроксиманты (щелевые сонорные) — сонорные согласные, похожие по способу образования с щелевыми согласными, но без (или почти без) образования шума. Таким образом они занимают промежуточное положение между гласными и другими согласными. Сближение речевых органов у аппроксимантов более значительно, чем у гласных, но всё же меньше, чем у щелевых согласных.

Термин «аппроксимант» практически не используется в русскоязычной литературе и перевода его на русский не существует. Обычно в описаниях аппроксимантам соответствуют два раздела сонантов: скользящие и боковые (латеральные). Кроме того, близким понятием является «плавные согласные», хотя они часто включают и р-образные не-аппроксиманты.

Центральные аппроксиманты (скользящие согласные) 
 губно-губной аппроксимант  (обычно на письме )
 губно-зубной аппроксимант 
 зубной аппроксимант  (обычно на письме )
 альвеолярный аппроксимант 
 постальвеолярный аппроксимант 
 ретрофлексный аппроксимант 
 палатальный аппроксимант 
 велярный аппроксимант 
 увулярный аппроксимант  (обычно на письме )
 фарингальный аппроксимант  (обычно на письме )
 эпиглоттальный аппроксимант  (обычно на письме )

Боковые аппроксиманты 
 звонкий альвеолярный латеральный аппроксимант 
 глухой альвеолярный латеральный аппроксимант 
 ретрофлексный латеральный аппроксимант 
 палатальный латеральный аппроксимант 
 велярный латеральный аппроксимант

Двухфокусные аппроксиманты 
 звонкий лабиовелярный аппроксимант 
 глухой лабиовелярный аппроксимант 
 лабиально-палатальный аппроксимант 
 веляризованный альвеолярный латеральный аппроксимант

См. также 
 Полугласные
 Сонанты
 Скользящие согласные
 Плавные согласные

Сонорные согласные